Бокораш — назва плотогона.
 «Бокораш» — срібна пам'ятна монета НБУ номіналом 10 гривень.
 «Бокораш» — пам'ятна монета НБУ номіналом 5 гривень.